Фацио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фацио, Антонио (род. 1936) — итальянский банкир, бывший президент Банка Италии.
 Фацио, Расселл (род. 1952) — американский социальный психолог.
 Фацио, Ферруччо (род. 1944) — итальянский медик и политик.

См. также 
 Фасио